Ви́ктор Го́лубев:
 Голубев, Виктор Алексеевич (род. 1957) — российский бизнесмен и тренер по тяжёлой атлетике.
 Голубев, Виктор Васильевич (род. 1935) — советский футболист.
 Голубев, Виктор Викторович (1878—1945) — учёный-востоковед, исследователь Индокитая.
 Голубев, Виктор Максимович (1916—1945) — лётчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза.
 Голубев, Виктор Фёдорович (1842—1903) — инженер, промышленник, благотворитель, коллекционер.